Notre-Dame de Pontmain est un vocable se rapportant à Notre-Dame de Pontmain, ainsi qu'à la Basilique Notre-Dame de Pontmain à Pontmain, en Mayenne, et qui a notamment donné son nom à plusieurs églises et à des paroisses.

Toponymie 

 Notre-Dame-de-Pontmain, municipalité du Canada.

Édifices religieux 

 Basilique Notre-Dame de Pontmain : basilique située sur le lieu de l'apparition mariale de Pontmain.
 Église Notre-Dame-de-Pontmain de Bagnolet, église située à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis.

Voir aussi 

 
 
 
 
 

homonymie